Lấp Vò (huyện), een huyện in de provincie Đồng Tháp, Vietnam
Lấp Vò (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.